Mountain (angl. „hora“) může být:

 Mountain (album) – album Leslieho Westa z roku 1969
 Mountain (hudební skupina) – americká rocková skupina
 Mountain (Wisconsin) – malé město ve Wisconsinu, USA

 různé významy (rozcestníky)
 Battle Mountain
 Black Mountain
 Blue Mountain

Související články 
 Montana
 Seznam článků s názvem obsahujícím: „Mountain“, „Mountains“